Marino Di Teana, właśc. Francesco Marino (ur. 1920) – włoski architekt
 Francesco Marino (ur. 1955) – włoski biskup katolicki